lábasház (néprajz)
 Lábasház (Sopron)
 Lábasház (Kolozsvár)
 Lábasház (Sepsiszentgyörgy)
 Lábas-ház (Marosvásárhely)